Кадыргалибек Косымулы Жалаири (прозвище – Карачи; род. ок. 1535 – 1607; ) — казахский летописец, политический деятель, живший в XVI веке.

Кадыр Али-бек б. Хошум-бек Джалаир (-)— придворный Сибирского и Касимовского ханов, историк.

Служил сибирскому хану Кучуму. Взят русскими в плен. Принят на службу касимовским ханом Ураз-Мухаммедом. В 1602 году написал исторический трактат «Джами ат-таварих» (Сборник летописей). Он содержит сокращенный вариант одноимённого труда Рашид ад-Дина и оригинальную часть из нескольких дастанов. Хроника дает местную татарско-ногайскую версию событий в Дешт-и-Кипчаке в XV—XVI веках. Татарский текст был издан И. Н. Березиным в 1854 г. — Сборник летописей. Казань, 1854 (Библиотека восточных историков, издаваемая И. Н. Березиным, т. 2, ч.1) Произведение изучалось М. А. Усмановым (Усманов М. А. Татарские исторические источники XVII—XVIII вв. Казань, 1972.).

Жизнеописание 
Предки Кадыргали Жалаири со времен караханидов непрерывно были ханскими ноянами, визирями, батырами. Его отцом был Касым-бек, а дедом — Темшик-батыр. Кадыргали Жалаири выполнял должности воспитателя высокородных отпрысков и ханского советника при дворе правителя.

Кадыргали находился на службе хана, был его советником, вел делопроизводство, занимался воспитанием молодых султанов. То обстоятельство, чтo дед, отец, да и сам Кадыргали были непосредственно при дворе ханов, послужило большим подспорьем в написании исторического произведения о Казахском ханстве 15-16 веков. 

Больше десяти лет провели Кадыргали Жалаири и Ураз-Мухаммед в России при дворе московского царя. В 90-годах XVI века Ураз-Мухаммед неоднократно упоминается, как участник походов и дворцовых торжеств. В 1600 году Борис Годунов назначил его царём в городе Касимов на Оке. Когда Ураз-Мухаммед стал царём Касимовского ханства, Кадыргали Жалаири был избран его главным визирем. Находясь при султане Ураз-Мухаммеде, Кадыргали пишет в 1600 году свою знаменитую книгу «Сборник Летописей». Он мастерски владеет письменной речью. Академик Рабига Сыздыкова, написавшая большую научную монографию по книге «Сборник летописей», считает Кадыргали Жалаири основоположником казахской письменной литературной речи.

Наследие 

Как историк он оставил народу очень ценный исторический труд. Это «Жами ат — таварих» — «Сборник летописей» — историческое сочинение, излагающее события, происходившие в Казахстане и Средней Азии в XIII—XV веках. Написано на смешанном казахско-чагатайском языке с широким применением народных пословиц и поговорок, употребляемых и поныне в казахском языке. По оценке Шокана Уалиханова, эта работа Жалаири — один из важных источников по истории Казахстана, и в отношении полноты сведений о казахах она занимает одно из первых мест. Опираясь, на фактический материал, можно по праву считать Кадыргали Жалаири родоначальником письменных сочинений на подлинно казахском языке. Кадыргали Жалаири оставил после себя ценный научный труд «Жами ат-таварих». Который Шокан Уалиханов определяет как редкое историческое сочинение, свод казахских народных исторических преданий XV—XVI. Работа Жалаири — один из важных источников по истории Казахстана, и в отношении полноты сведений о казахах она занимает одно из первых мест.

Память 
В Талдыкоргане установлен памятник Кадыргали Жалаири

Источники 
 В. В. Трепавлов. История Ногайской Орды. Москва. Издательская фирма «Восточная литература», РАН

Ссылки 
 Кадыргали Жалаири 

Тюркологи России
История Казахстана
Историки Казахстана
Писатели Казахстана